Insomnia reprezintă o tulburare a somnului care se manifestă prin reducerea duratei și/sau profunzimii lui.

Insomnia se mai poate referi la:

 Insomnia (roman), un roman din 1994 de groază-fantastic scris de Stephen King
 Insomnia (film), un film din 2016 de groază-thriller regizat de Mike Flanagan

Vezi și
 
 Insomniac (album)